Harzblick ist Name oder Namensbestandteil von:

 Harzblick (Wernigerode), Ortsteil von Wernigerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Aussichtsturm Harzblick (Göttinger Wald), Aussichtsturm nahe der Mackenröder Spitze im Göttinger Wald, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Aussichtsturm Harzblick (Solling), Aussichtsturm auf dem Großen Steinberg im Solling, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Klangort Harzblicke, Klangobjekt im Bürgerpark von Wernigerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt; siehe Hans Wesker#Klanginstallationen